Capacitanza in fisica
Capacitanza in fisiologia

Altri progetti